UCI, akronymet kan henvise til forskellige artikler:

 Union Cycliste Intenationale – interesseorganisation for cykling i konkurrencemæssig sammenhæng.
 Universal Chess Interface – open source kommunikationsprotokol.
 United Cinemas International – sammenslutning af de amerikanske filmselskaber Paramount Pictures og Universal Studios.